Carlo Rossi puede referirse a:

Carlo Rossi (1775–1849), arquitecto ruso de nacimiento italiano;
Carlo Rossi (nacido en 1955), piloto de carreras italiano;
Carlo Rossi (1925–1998), político canadiense;
Carlo Rossi (1920–1989), productor y escritor de canciones italiano;
Carlo Rossi, vino;
Carlo Rossi (nacido en 1960), maestro internacional de ajedrez.